Прюне́-Кассро́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 170 км на південний захід від Парижа, 80 км на захід від Орлеана, 33 км на захід від Блуа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 255 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 679,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Прюне-Кассро на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Прюне-Кассро на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Луар і Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Луар і Шер